Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1956. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in devetih za ženske med 23. novembrom in 1. decembrom 1956 v Melbournu, udeležilo se jih je 720 atletov iz enainšestdesetih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1956
Športi Poletnih olimpijskih iger 1956